Али́на Игоревна Астро́вская (род. 18 октября 1989, Донецк, УССР, СССР) — украинская ,  и . Бывшая ведущая телепередачи «Орёл и решка».

Биография 
Родилась 18 октября 1989 года в Донецке. В 1997 году родители Астровской записали её в студию танцев на хореографию. Танцами занималась 9 лет и в итоге стала членом Ассоциации современных и эстрадных танцев Украины. Затем занялась балетом, позже увлеклась театральным творчеством. Окончив школу, поступила Национальный университет культуры и искусств и уехала учиться в Киев.

В университете, помимо изучения PR-технологий и международного туризма, Астровская участвовала в концертах, конкурсах и студенческих мероприятиях. На втором курсе она попробовала попасть в украинский проект «Фабрика звезд-3» на Новом канале. Однако первая попытка оказалась неудачной. Вновь придя на кастинг в 2009 году, она стала участницей шоу. Вскоре Константин Меладзе специально для нее написал сольную песню «Не с тобой», которая стала хитом, а сама Астровская — узнаваемой и популярной исполнительницей. По окончании «Фабрики звезд» Алина стала обладательницей престижной премии «Золотая шарманка».

Широкая известность к ней пришла после работы ведущей в популярном шоу «Орёл и решка».

Творчество 
В 2010 году приняла участие в телепрограмме под названием «Life Show Parad» на региональном телеканале Донбасса и музыкальном телевизионном проекте «Шоу № 1».

В 2012 году группа продюсерских компаний TALANT подписала с Астровской контракт, и она вошла в состав участников женской музыкальной группы REAL O, где проработала пять лет. Дебютировала на экране (не считая участие в «Life Show Parad») в 2014 году на украинском шоу «Герої&Коханці» на «Новом канале».

В 2017 Астровская выпустила новый альбом «Касайся». Кроме выступлений на сцене под собственным брендом «ASTROVSKAYA», стала сотрудничать с российскими и украинскими музыкантами как поэт и композитор, выпустила стихотворный сборник «Моё».}

В 2018 году Астровская стала ведущей в телевизионном проекте «Орёл и решка», вместе со своим соведущим Колей Сергой, приняв участие сезонах «Орел и Решка 19 сезон: По морям 2», 20 и 21.

В 2018 году стала одной из участниц шоу телеканала «СТС» «Туристы», премьера которого состоялась 14 октября.
 
В 2020 году исполнила роль в комедийном фильме «Хэппи-энд».

Личная жизнь 
Первый раз вышла замуж в 18 лет за футболиста Евгения Бредуна. Через три года пара рассталась из-за измены мужа. С 2016 года была замужем за украинским бизнесменом по имени Игорь, с которым прожила два года.

В 2021 году вышла замуж за давнего друга и экс-ведущего программы «Орёл и решка. Шопинг» Антона Лаврентьева. 18 марта 2022 года родила сына.

Фильмография 
 2018—2020 — «Орёл и решка», телепередача
 2019 — «Синтетическая любовь»
 2020 — «Хэппи-энд» — Лена
 2021 — «Серебряный волк» — Аглая, певица

Примечания

Ссылки 
 Алина Астровская // ВокругТВ 
 На сайте «КиноПоиск»
 Алина Астровская — ведущая Орёл и Решка 
 Поэтесса, певица, путешественница и просто красавица! // Playboy Russia, 05.06.2013 
 Выпуски телепередачи «Орел и Решка» с Алиной Астровской 
 Стесняюсь спросить: 10 откровенных вопросов ведущей «Орла и решки» 

Ведущие телепередачи «Орёл и решка»
Путешественницы
Путешественники Украины
Фабрика звёзд (Украина)